Olaszország
Acquanegra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Acquanegra, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében